Romans ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich: 

 Romans-sur-Isère, Stadt im Département Drôme
 Romans (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Romans (Deux-Sèvres), Gemeinde im Département Deux-Sèvres

Romans bezeichnet:
 Romans – Dämonen der Vergangenheit, US-amerikanischer Film von Ludwig und Paul Shammasian aus dem Jahr 2017

Romans ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Romans (1905–1988), französischer Jazz-Pianist und Filmkomponist
 Anne Couppier de Romans (1737–1808), Mätresse des französischen König Ludwig XV.
 Bertrand de Romans († 1579), französischer Bischof
 Jordi Ribera Romans (* 1963), spanischer Handballtrainer

Siehe auch:
 Roman (Begriffsklärung)
 Saint-Romans